Benvenuto Cellini est un orfèvre et sculpteur florentin de la Renaissance italienne  (1500-1571). Il a notamment inspiré :
 Benvenuto Cellini, opéra d'Hector Berlioz, livret de Léon de Wailly et Auguste Barbier (1838) ;
 Benvenuto Cellini ou Une curieuse évasion, film de Georges Méliès (1904) ;
 Benvenuto Cellini, film de Camille de Morlhon et Albert Capellani (1908).

Voir aussi 
 Rolex Cellini, montre insiprée par Benvenuto Cellini.